Llares puede referirse a:
 Llares, una fortificación de Melilla, también conocida como Dientes de Sierra;
 Los Llares, localidad del municipio de Arenas de Iguña (Cantabria, España);
 Río Llares, río de Cantabria.
 Llares, cadenas o conjunto de instrumentos de la cocina popular de tradición rural, que se colocan sobre el hogar.